GL — многозначная аббревиатура:
 GL(n,Κ) () — группа невырожденных матриц размера n×n над полем Κ с операцией матричного умножения.
 GL — сокращение от «Gliese» (Глизе) в именах звёзд.
 GL () — пожелание удачи в компьютерном сленге.
 .gl — сетевой домен верхнего уровня для Гренландии.
 OpenGL () — один из наиболее известных наборов графических функций, используемый при написании компьютерных программ.
 GL-06 — тип швейцарских гранатомётов.
 Mercedes-Benz GL — серия полноразмерных автомобилей-кроссоверов.
 GL (англ. Girls Love) — Любовь девушек — это термин, что используется в японских фандомах и означает гомосексуальные отношения между девушками. То же самое что юри и сёдзе-ай. В редких случаях его используют для обозначения гомосексуальных отношений между мужчинами. В таких случаях GL росшифровывается как любовь между парнями (англ. Guys Love) или любовь геев (англ. Gays Love).

См. также 
 Glib
 GLB, GLU, GLP